CVB kan avse:

 CVB – tidigare svensk förvaltningsmyndighet under Försvarsdepartementet, med ansvar för mönstring 1942–1968, se Centrala värnpliktsbyrån
 CVB – en typ amerikanska hangarfartyg, se Lista över amerikanska hangarfartyg